David Edgar può riferirsi a:
David Edgar (1902-1976) calciatore scozzese
David Edgar (1948-) drammaturgo britannico
David Edgar (1950-) nuotatore statunitense
David Edgar (1987-) calciatore canadese